b.d., de afkorting van buiten dienst
 .bd, het achtervoegsel van domeinnamen in Bangladesh
 de ISO-landcode voor Bangladesh
 de IATA-code van luchtvaartmaatschappij BMI British Midland
 Station Breda
 Brabants Dagblad
 Blu-raydisk
 Belgische Distributiedienst
 BD (motorfiets), een Tsjechisch historisch motorfietsmerk
 Biologisch-dynamische landbouw